Томас Иосиф Гутчинсон (Thomas Joseph Hutchinson) — английский путешественник. 

Родился в 1820 году, сопровождал в качестве врача экспедицию на Нигер (1854-1855), был английским консулом в Африке (Биафра и Биоко) и Южной Америке (Росарио и Кальяо).

Публикации 
 «Narrative of the Niger Tshadda Binuë Exploration» (1855);
 «Impressions of Western Africa» (1858);
 «Теn years' wanderings among the Ethiopians» (1861);
 «Buenos Ayres and Argentine gleanings» (1865);
 «The Paraná» (1868);
 «Up the rivers and through some territories of the Rio de la Plata districts» (1868);
 «Two years in Peru» (1874) и др.

Литература 
 

Путешественники Ирландии
Исследователи Африки